Székely Lajos
 Székely Lajos (1881–1972) újságíró, közgazdász
 Székely Lajos (1895–1977) Kossuth-díjas bányamérnök
 Székely Lajos (1904–1995) pszichológus, pszichoanalitikus
 Székely Lajos (1967) Louis C.K., Emmy-díjas amerikai komikus, író, rendező gyakran, de helytelenül használt magyaros névváltozata.
írói álnév
 Molnos Lajos (1941) költő, újságíró, politikus egyik írói álneve